IKV est une abréviation qui peut faire référence à : 
 İktisadi Kalkınma Vakfı (en français « Fondation de développement économique »), une organisation turque ; 
 indemnité kilométrique vélo ; 
 Infanterikanonvagn  91, un char de combat suédois.